Мише Мартиновић (Дубровник, 1. јун 1926 — Дубровник, 1. август 2021) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || На тараци ТВ филм || Вук
|-
| 1963. || Операција Тицијан  || /
|-
| 1964. || На тараци ТВ филм || /
|-
| 1965. || Племићко гнијездо ТВ филм || /
|-
| 1969. || Хороскоп   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Машкарате испод купља ТВ филм || Перо
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Брицо Дубровчанин
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Шјор Иве
|-
| 1973. || Алегро кон брио ТВ филм || Исљедник
|-
| 1975. || Приказивање Дубравке љета господњега MCMLXXIII. ТВ филм || /
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Новела од капетана ТВ филм || Капетан Никша
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1985. || -{Arthur the King}- ТВ филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Госпар Мато
|-
| 1991. || -{Under Cover}- ТВ филм || Керенски (као Мишо Мартиновић)
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|-
| 1992. || Бака бијела ТВ филм || Сусјед
|-
| 1999. || Дубровачки сутон  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2005. || Добро уштимани мртваци  || Заим
|-
| 2006. || Либертас  || Кнез
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2021.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Дубровчани